Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1964 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maria Bueno bat Carole Caldwell Graebner en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Carol Hanks et Nancy Richey.

Parcours 
12 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

1964
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1964
Sport en septembre 1964